Berkau ist der Name zweier Orte in Sachsen-Anhalt, Deutschland:

 Berkau (Bismark), Ortsteil und Ortschaft der Stadt Bismark (Altmark) im Landkreis Stendal
 Berkau (Wittenberg), Ortsteil von Lutherstadt Wittenberg im Landkreis Wittenberg